Altomonte ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Altomonte (1699–1780), österreichischer Ingenieur, Zeichner und Theaterzeichner
 Antonio Altomonte (1934–1986), italienischer Journalist und Schriftsteller 
 Bartolomeo Altomonte (1694–1783), österreichischer Maler
 Franz Altomonte (* nach 1693; † 1765), österreichischer Modellierer und Graveur
 Martino Altomonte (1657–1745), Begründer der selbstständigen Barockmalerei in Österreich
 Principio Federico Altomonte (* 1912), italienischer Philosoph, Schriftsteller und Maler 

Altomonte, Ortsname:
 Altomonte (Kalabrien), ein Ort in der Provinz Cosenza in Italien